

Codici 
 ndo – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua ndonga

Persone 
 Joseph Ndo – calciatore camerunese

Altro 
 Lingua ndo (codice ISO 639-3 ndp)